Земляные кукушки может означать:
 Земляные кукушки  — птицы рода () из подсемейства , обитающие в Америке; 
 Земляные кукушки — птицы рода () из подсемейства , обитающие в Азии.